Goodwin (Dacota do Sul)
 Lake Goodwin

Desambiguações de topônimos